Paul Stewart – attore statunitense
 Paul Stewart – batterista britannico, membro dei The Feeling
 Paul Stewart – calciatore britannico, nazionale inglese
 Paul Stewart – chitarrista canadese, membro dei Guy Smiley
 Paul Stewart – tecnico degli effetti speciali statunitense 
 Paul Stewart – pilota automobilistico britannico
 Paul Stewart – scrittore britannico